

Geografia
 Braden – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Illinois
 Braden – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Tennessee
 Braden – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia Occidentale
 Fiume Braden – fiume della Florida, tributario del Manatee

Onomastica
 Braden – nome proprio di persona maschile nordamericano

Persone
 Anne Braden – attivista statunitense
 Bob Braden – informatico statunitense
 Carl Braden – attivista statunitense
 Dallas Braden – ex giocatore di baseball statunitense